ACC eller acc har flere betydninger:
 Allied Control Council
 American College of Cardiology - organisation
 American Chemistry Council - handelsforening
 Allied Clandestine Committee - NATO organisation grundlagt i 1957
 kort for accumulator - dansk: akkumulator